Владимир Дашевский:
 Дашевский, Владимир Львович (Вульф Лейбович) (1883—1942) — востоковед (тюрколог и гебраист).
 Дашевский, Владимир Моисеевич (Зеев Дашевский, род. 1937) — израильский общественный деятель, физик, издатель, сын М. М. Дашевского.